Junttisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Junttisaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Junttisaari (ö i Lappland), Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar